Каюзак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Каюзак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Каюзак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн